Franciaország
Fresne-l’Archevêque, település Franciaországban, Eure megyében
Fresne-Cauverville, település Franciaországban, Eure megyében
Fresne-Léguillon, település Franciaországban, Oise megyében
Fresne-Saint-Mamès, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Fresné-la-Mère, település Franciaországban, Calvados megyében
Fresne-le-Plan, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Fresne-lès-Reims, település Franciaországban, Marne megyében